Johann Friedrich Cramer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Cramer (Jurist) (um 1664–1715), deutscher Jurist und Historiker 
 Johann Friedrich Cramer (Beamter) (1706–1768), deutscher Hofbeamter
 Johann Friedrich Cramer (Pädagoge) (1802–1859), deutscher Pädagoge